Slovenski rekordi v atletiki so rekordi, ki jih je potrdila Atletska zveza Slovenije,

Moški

Ženske

Glej tudi 
 svetovni rekordi v atletiki
seznam slovenskih atletov

Zunanje povezave
 rekordi na straneh Atletske zveze Slovenije

Atletika v Sloveniji
Športni rekordi in statistika